Ugglebosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ugglebosjön (Karlslunda socken, Småland), sjö i Kalmar kommun,  (8,68 ha)
Ugglebosjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (6,56 ha)
Ugglebosjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (4,74 ha)
Ugglebosjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn